Афанасий Трофимович Ананьев  (? — )— русский лексикограф, латинист; статский советник.

Биография 

Был инспектором и директором Тверской гимназии. В 1850 году, при крещении дочери инспектора Тверской гимназии Ефима Егоровича Егорова, Елизаветы Ефимовны был в чине коллежский советник.

Известен как составитель (в соавторстве с Яснецким и Лебединским) «Полного латинского словаря», изданного в 1862 г. П. М. Леонтьевым. Подготовительные работы были начаты Ананьевым задолго до выхода словаря в свет, что видно из книги «Обозрение латинских словарей и план нового латинско-русского словаря» (Москва, 1849).

Одновременно с полным вышел «Сокращенный латинский словарь». Он отличался теми же достоинствами, что и полный: богатством слов и большим количеством цитат из классических латинских авторов.

Изданная Ананьевым в 1867 году «Латинская грамматика» оценивается значительно ниже его лексикографических трудов.

Умер в Твери. Похоронен на тверском Смоленском кладбище.

Список трудов 
 «Обозрение латинских словарей» (изд. М., 1849)
 «План нового латинско-русского словаря». (изд. М., 1849)
 «Полный латинский словарь» (изд. П. М. Леонтьева, М., 1862), составлен в соавторстве с Яснецким и Лебединским.
 «Сокращенный латинский словарь» (изд. М., 1862).
 «Латинская грамматика» (1867)

Примечания

Литература 
 
 «Москвитянин» 1850 г., № 23, кн. 2, стр. 135—141. — «Журн. Мин. народн. просв.» 1867 г., № 11. — «Сборник мнений ученого комитета Мин. народн. просв.», 1869 г., стр. 65—67. — , «Критико-биогр. словарь», т. I, стр. 521.

Ссылки 
 Полный латинский словарь 
 Сокращенный латинский словарь 

Лексикографы Российской империи
Латинисты
Директора Тверской гимназии
Статские советники
Похороненные на Смоленском кладбище Твери